Coreano puede referirse a:

 El natural de Corea, península de Asia oriental, o lo perteneciente o relativo a esta península.
 El natural de Corea del Norte, país soberano de Asia, o lo perteneciente o relativo a este país.
 El natural de Corea del Sur, país soberano de Asia, o lo perteneciente o relativo a este país.
 La etnia coreana, una de las etnias mayoritarias de Asia oriental.
 El idioma coreano, la lengua utilizada por prácticamente toda la población de los dos Estados de Corea.

Enlaces externos